grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami) o średnicy od 5 mm do 50 mm.
 Aleksander Grad – polski polityk
 symbol operatora gradientu
 grad ewolucyjny – grupa reprezentująca pewien stopień rozwoju
 grad – demon słowiański
 grad (gon, gradus) – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/100 kąta prostego. Jest to jednostka spoza układu SI równa π/200 radiana, czyli 9/10 stopnia.
 BM-21 Grad – sowiecki system artylerii rakietowej szczebla dywizji
 BM-21 Grad-1 – sowiecki system artylerii rakietowej szczebla pułku
 Grad-W – sowiecki system artylerii rakietowej przeznaczony dla wojsk powietrznodesantowych
 Grad-P – sowiecki system artylerii rakietowej przeznaczony dla partyzantki i jednostek nieregularnych
 Grad – dzielnica Dubrownika
 Grad – wieś w Macedonii Północnej w gminie Dełczewo
 Grad – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Visoko
 Grad – dzielnica Splitu
 Grad – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Brus
 Grad – wieś w Słowenii, siedziba gminy Grad
 Grad – gmina w Słowenii
 Grad  – wieś w Słowenii, w gminie Cerklje na Gorenjskem